Грис-им-Зельрайн () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук. . Официальный код — 70314.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Юлиус Виттинг.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля